Красимира Петрова е българска актриса.

Тя е една от актрисите участвала в телевизионните приказки на „Педя човек, лакът брада“ в Лека нощ, деца по Българската телевизия .

Награди и отличия 
 Заслужил артист

Театрални роли 
 „Чаровно лято с неизбежните му там неприятности“ (1980) (Максим Горки)
 „Животът на Галилей“

Телевизионен театър 
 „Моля те, не ми прощавай“ (1989) (Михаил Величков), 2 части
 „Коловоз“ (1988) (Владимир Арро)
 „Момина китка“ (1988), (мюзикъл) (Кръстю Пишурка), 2 части
 „Интермедии“ (1985) (Мигел де Сервантес)
 „Рози за доктор Шомов“ (1984) (от Драгомир Асенов, реж. Димитрина Гюрова и Николай Савов)
 „Клопка“ (1984) (Димитър Начев)
 „Сто години самота“ (1976) (Габриел Гарсия Маркес)
 „Престолът“ (1975) (Иван Вазов)
 „История на бъдещето“ (1972), 2 серии

Филмография

Източници

Външни препратки 
  
  Красимира Петрова в КиноПоиск

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Заслужили артисти (България)